Irtish – altra grafia di Irtyš, fiume della Siberia, affluente dell'Ob
 14612 Irtish – asteroide della fascia principale